

Geografia

Osse (Doubs)
Rio Osse
Ossé

Osse (Voivodia de Łódź)